Wyścig na 10 km na otwartym akwenie kobiet był jedną z konkurencji pływackich rozgrywanych podczas XXIX Igrzysk Olimpijskich w Pekinie.

Wyniki

Przypisy 

10 km na otwartym akwenie kobiet